Patapan, tradizionale canto natalizio francese dell'inizio del '700
Patapàn, canzone di Claudio Baglioni del 2003, dall'album  Sono io, l'uomo della storia accanto 
Patapan, nome del sito ufficiale di Claudio Baglioni, dal titolo della canzone omonima